Симборский — фамилия.

Известные носители:
 Симборский, Андрей Михайлович (1792—1868) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны, Динабургский комендант, брат В.М. и И.М. Симборских.
 Симборский, Валентин Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6416; 5 декабря 1841.
 Симборский, Иероним Михайлович (1805—1869) — генерал-лейтенант, начальник Санкт-Петербургского крепостного артиллерийского округа.